Dit is een lijst van leden van het Intermediair Wetgevend Lichaam (13 juni — 31 juli 1798) van de Bataafse Republiek.

Lijst

Zie ook 
Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (mei-juni 1798)
Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)

 *
Intermediair Wetgevend Lichaam